Le Secret des Templiers est une bande dessinée scénarisée par Jean-Michel Charlier et dessinée par MiTacq. C'est le cinquième épisode publié dans Pilote en 1965, du  au , qu'on retrouvera ensuite dans le Journal de Spirou en 1977, du  au .

On peut retrouver cet épisode dans :
 Premières aventures, Dupuis.
 Tout MiTacq, Tome 14, Jacques Le Gall et les trésors cachés, Dupuis.

Contexte 
En 1962 Gérard de Sède publie chez Julliard Les Templiers sont parmi nous. L’ouvrage est basé sur les révélations de Roger Lhormoy ancien gardien du château de Gisors. Celui-ci aurait dans les années 1950 creusé des galeries sous le donjon du château et aurait découvert des salles cachées ainsi qu’une dizaine de coffres médiévaux.

Ces excavations étant rudimentaires et donc dangereuses le maire de la ville avait alors fait reboucher les trous. Les révélations contenues dans le livre font grand bruit et André Malraux alors ministre de la Culture ordonne de reprendre des recherches en 1964. Celles-ci ne donnent rien et sont même susceptibles de fragiliser le château. Les recherches jusqu’alors infructueuses sont arrêtées.

Cette même année 1964, débute le tournage de Belphégor, feuilleton télé, qui évoque la société secrète des Rose-Croix et qui aura un succès phénoménal en 1965. Charlier transpose les Rose-Croix en Templiers et transforme la mystérieuse vieille Lady Hodwin en énigmatique  Lenoir.

Telles sont les bases que va reprendre Jean-Michel Charlier pour composer une nouvelle aventure de Jacques Le Gall laquelle sera nettement plus longue que les précédentes, longueur qui explique sans doute que bien qu’étant l’histoire la plus intéressante de la série, elle n'a jamais été éditée en album unique mais a fait partie d'éditions omnibus.

La BD commencera le  pour s'achever en 1966.

Rapide résumé 
Alors qu’il est pris dans une tempête en forêt, Jacques Le Gall aperçoit dans la nuit des feux de voitures, puis des hommes masqués transportant un corps sur la voie ferrée. Le scout n’hésite pas et tandis que le train approche sauve la victime inconsciente.

Poursuivi par ces hommes masqués, Jacques cache le corps et va chercher les gendarmes. De retour sur les lieux, le corps a disparu. Les autorités ne croient évidemment pas la version du jeune homme. Celui-ci veut en avoir le cœur net et cherche à connaitre la nature de la croix qui ornait la cagoule de ses assaillants. Un notaire local lui révèle qu’il s’agit d’une croix templière et que de nombreuses légendes y sont attachées au château de Gisors voisin.

S’y rendant de nuit, Jacques va une nouvelle fois échapper de peu à la mort, sauvé in extremis par un homme qui se dissimule dans une cache secrète. Cet homme c’est justement celui qui devait périr broyé par le train. Il s’agit de René Dormond, le gardien du château et il a de bien curieuses révélations à faire...

Intérêt de l’histoire 
Charlier reprend à son compte les allégations de Lhormoy qui devient ici Dormond, le Roger se transformant en René. Pour rendre son histoire accessible au plus grand nombre Charlier est particulièrement didactique. L’histoire des templiers est rapidement présentée planche 9 et le mystère détaillé planches 13 et 14, la théorie de Lhormoy/Dormond est synthétisée planches 16 et 17.

Les extrapolations de Sède concernant la descendance du Christ qui feront par la suite le lit du Da Vinci Code et qui sont indirectement liées au mythe templier ne font pas partie du développement de l’intrigue. En revanche, les graffiti des prisonniers du donjon du Coudray à Chinon ou ceux de Gisors, tout comme le gisant de l’église St Gervais et St Protais font bien partie de l’aventure. C’est une gigantesque chasse au trésor qui est donc offerte au lecteur.

Comme souvent dans de telles aventures qui touchent à différents mystères, l’une des difficultés consiste à faire réussir le héros tout en conservant secrète sa victoire. Charlier a déjà réglé ce genre de dilemme à plusieurs reprises. Dans l’Empire du Soleil, Marc Dacier qui a découvert les descendants des Incas promet de garder le secret, tout comme Tintin d’ailleurs dans le Temple du Soleil.

Ici c’est un coma de trois semaines qui rend Jacques amnésique, sans qu’on sache assurément ce qu’il est advenu de Dormond.

Curiosité 
En dessinant le gisant de la chapelle St Clair de Gisors, Mitacq le dessine le bras droit croisant au-dessus du bras gauche. Quelques planches plus loin c’est l’inverse. Un lecteur le remarque et fait parvenir un courrier à ce propos.

Très sportivement le journal en fera un article où il présentera d’ailleurs d’autres erreurs du même tonneau.

Notes et références 

Jacques Le Gall